Abszolút többségi szabály olyan döntési szabály, amiben az összes szavazat, több mint fele szükséges egy javaslat elfogadásához vagy egy jelölt megválasztásához.
 Relatív többségi szabály egyes választási rendszerekben használt döntési szabály, ami szerint a többi jelöltnél több szavazatot szerző jelölt(ek) nyer(nek)
 Minősített többség (szupertöbbség), egyes döntéshozali szabályokban előírt minimális többség, amely több, mint az abszolút többség (pl. kétharmados többség)